John Norris kan syfta på:

* Sir John Norris (1547–1597), engelsk militär
 John Norris (1657–1711), engelsk filosof och poet
 Sir John Norris (1670/71–1749), brittisk amiral